Сингальский алфавит (, Siṁhala Akṣara Mālāva) — алфавит сингальского языка. Он используется народом сингалов, населяющим преимущественно Шри-Ланку, а также богослужебными языками пали и санскрит. Сингальская письменность, являющаяся разновидностью индийского письма, произошла от брахми и тесно связана с грантхой и кадамбой.

Сингальская письменность содержит два алфавита: базовый и расширенный. Базовый алфавит, называемый śuddha siṃhala () или eḷu hōḍiya (), отображает родные для языка фонемы. Для отображения фонем санскрита и пали используется расширенный набор букв, называемый miśra siṃhala ().

Базовый алфавит состоит из 33 букв, из которых 12 гласных и 21 согласная. Расширенный алфавит содержит 54 буквы: 18 гласных и 36 согласных.

Характеристики 

Текст пишется слева направо. Сингальское письмо является абугидой, то есть каждый согласный имеет неотъемлемый гласный, который может быть изменён или удалён при помощи специальных дополнительных знаков. При отсутствии дополнительных знаков используется звук .

Большинство букв сингальского алфавита имеет округлую, витиеватую форму, прямые линии почти не встречаются. Причина состоит в том, что в древности сингальские тексты писали на сухих пальмовых листьях, а прямые линии привели бы к разрезу листа по жилкам.

Базовый набор букв формирует алфавит śuddha siṃhala (), который является частью алфавита miśra siṃhala (). Этот набор имеет все необходимые буквы для записи классических сингальских текстов, описанных в Sidatsan̆garā (1300 год). Классический сингальский язык называется Eḷu, поэтому и алфавит носит название Eḷu hōdiya ().

История и использование 
Сингальское письмо является производным от брахми. Оно имеет происхождение из Северной Индии около III века до н. э., но также имеет следы влияния письмён Южной Индии, особенно ранней грантхи.

В городе Анурадхапура были найдены гончарные изделия VI века до н. э. с письменами на пракрите, датируемыми II веком до н. э.

К IX веку н. э. появилась литература на сингальском языке, например, некоторые буддийские тексты, написанные на пали.

Сегодня алфавит используется примерно 16 миллионами человек в самых разных ситуациях и контекстах, например, в газетах, телевизионных программах, правительственных документах, учебниках.

Буквы 
Серым цветом выделены символы, которые обозначают звуки, отсутствующие в разговорном сингальском языке. Эти символы используются при написании слов, заимствованных из других языков (санскрита, пали, английского).

Гласные

Согласные

Кодировка в Юникоде

Поддержка в компьютерах 
В сущности, поддержка сингальского шрифта менее разработана, чем, например, поддержка деванагари. Обычной проблемой является прорисовка диакритических знаков, которые пишутся перед согласным, либо знаков, которые могут принимать различные формы.

В Windows XP поддержка сингальского языка не включена, в отличие от тамильского или хинди. Помимо установки шрифта Iskoola Pota требуется обновить библиотеку usp10.dll. По состоянию на 2010-09-21 с Windows XP-SP3 совместима usp10.dll v1.626.7600.20796. В браузере IEv8 для корректного отображения сингальского текста требуется включать режим совместимости. Для ввода/редактирования текста требуется Sinhala Enabling Pack for XP.

Все версии Windows Vista поставляются с поддержкой сингальского шрифта и не требуют установки дополнительных шрифтов.

В GNU/Linux переключатель метода ввода SCIM позволяет использовать сингальский шрифт в таких приложениях как терминалы или браузеры.

См. также 
 Индийское письмо
 Индоевропейские языки

Литература 
 Сингальско-русский словарь. А. А. Белькович Москва — 1970
 Самоучитель сингальского языка. Белькович А. А. Москва. 1977

Ссылки 
 Руководство по использованию сингальского письма на сингальской википедии
 
Сравнение письменностей Индии

 
Пали
Абугиды
Индийское письмо